Vargö kan syfta på

 Vargö (ö) – en ö i Göteborgs södra skärgård.
 Vargö (stadsdel) – en del av stadsdelsnämndsområdet Södra skärgården i Göteborgs kommun.
 Vargö (holme) – en av holmarna som bildar Sveaborg utanför Helsingfors.
 Vargö (namn) – ett efternamn.

Se även 

 Vargön – en ort i Vänersborgs kommun